Guêpier peut faire référence à:
 Meropidae, famille d'oiseaux
 Nid ou essaim de guêpes
 Nid ou essaim de frelons
 « guêpier », se dit aussi au sens figuré, d'un endroit piégé, dangereux, plein d'agitation et empli de « guêpes », des personnes importunes ou mordantes.